Il toponimo Ennery può riferirsi a diverse località:

Francia
Ennery, comune del dipartimento della Mosella
Ennery, comune del dipartimento della Val-d'Oise

Haiti
Ennery, comune dell'arrondissement di Les Gonaïves